signifie en arabe . C'est un nom porté par plusieurs portes fortifiées de médinas du monde arabe, notamment au Maghreb.

 :
 Marrakech : Bab El Khemis, une porte monumentale d'époque almoravide () située au nord de la médina de Marrakech.
 Meknès : Bab El Khemis est une porte monumentale située à l'ouest de la médina de Meknès.
 Salé : Bab El Khemis, aussi connue sous le nom de Bab Fès et généralement orthographiée Bab Lakhmis, est une porte monumentale située au sud-est des remparts de Salé.
 Taroudant : Bab El Khemis est une porte monumentale du nord le médina de Taroudant.
 Larache : Bab El Khemis est une des principales portes fortifiées de la médina de Larache, donnant accès au Petit Socco et à la grande mosquée de la vieille ville.
 Oujda : Bab El Khemis est une ancienne porte d'Oujda, démolie en . Le nom reste attaché au quartier voisin.

 :
 Tlemcen : Bab El Khemis est un monument situé à Tlemcen.